Buslijn 165/166 (Amsterdam-Amstelveen)
Buslijn 165 (Alphen aan den Rijn-Zoetermeer)
Buslijn 165 (Egmond aan Zee-Alkmaar)
Buslijn 165 (Dordrecht-Strijen)
Buslijn 165 (Groningen-Zoutkamp)
Buslijn 165 (Raalte-Deventer)